Alec Zander, personnage de fiction, narrateur de Nos frères inattendus,
 Benjamin Zander (1939-), chef d'orchestre britanno-américain,
  (1889-1965), directeur artistique allemand, 
 Frank Zander (1942-), chanteur allemand,
 Friedrich Zander (1887-1933), ingénieur astronautique soviétique
  (1939-), peintre et illustrateur allemand, 
 Holger Zander (1943-), kayakiste allemand,
 Joakim Zander (1975-), romancier suédois, 
 John Zander (1890-1967), athlète suédois, 
 Jörg Zander (1964-), ingénieur allemand,
  (1980-), romancière allemande, 
 Klaus Zander (1956-), joueur de basket-ball allemand, 
 Konrad Zander (1883-1947), brillante carrière à la Marine (1901-1934), avant de devenir commandant général de la Luftwaffe jusqu'à sa retraite en ; passionné d'aviation de tourisme et de meetings aériens internationaux dans l'entre-deux-guerres,
 Martin Zander (-), joueur de tennis allemand, 
 , un as de l'aviation allemand de la Seconde Guerre mondiale, 
  (1990-), joueuse de tennis allemande, 
 Richard Zander (1964-), patineur artistique allemand,
 Robert Zander (1892-1969), botaniste allemand, 
 Robert Zander (1895-1966), footballeur suédois,
 Thomas Zander (1967-), lutteur allemand, 
 Wilhelm Zander (1911-1974), 
  (1956-), romancier allemand.
 
Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de patronyme suédois